Adlberg ist der Name folgender Orte:

 Adlberg (Inning am Holz), Ortsteil von Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Adlberg (Gemeinde Enzenkirchen), Ortsteil von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Adelberg (Begriffsklärung)
 Adelsberg